Billie Jean King ha battuto in finale Kerry Melville 6–3, 7–5.

Teste di serie
 Billie Jean King (campionessa)
 Evonne Goolagong (terzo turno)
 Chris Evert (semifinali)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Margaret Court (semifinali)
 Nancy Gunter (primo turno)
 Françoise Dürr (terzo turno)
 Virginia Wade (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1972